Верн-д'Анжу́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний схід від Нанта, 26 км на північний захід від Анже.

Історія 

28 грудня 2015 року Верн-д'Анжу, Брен-сюр-Лонгне, Жене i Ла-Пуез було об'єднано в новий муніципалітет Ердр-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 824 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2252,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Верн-д'Анжу
 [ Розташування муніципалітету Верн-д'Анжу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара